

Miejscowości 

 Bury – miasto w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Bury (Metropolitan Borough of Bury) – dystrykt hrabstwa Wielki Manchester
 Bury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Bury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Bury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Bury – miejscowość i gmina we Francji
 Bury – miejscowość w Belgii
 Bury St Edmunds – miasto w Anglii, w hrabstwie Suffolk

Osoby 
 Bury – polskie nazwisko
 „Bury” – pseudonim Romualda Rajsa, żołnierza AK i NZW

Inne 
 bury – potoczna nazwa odcienia koloru szarego lub brązowego